Кирилл Анатольевич Фесенко (, родился 24 декабря 1986 года в Днепропетровске) — украинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера

НБА 
После четырёх игровых сезонов на Украине, Фесенко был выбран под 38-м номером во втором раунде Драфта НБА 2007 года командой «Филадельфия Севенти Сиксерс», а затем был продан в «Юту Джаз». 15 августа 2007 года Фесенко подписал с «джазменами» трёхлетний контракт. Играл в фарм-клубе «Юты Джаз» — «Юта Флэш».

Центровой дебютировал в НБА 30 ноября 2007 года в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс». Он набрал 6 очков, сделал 7 подборов и 1 результативную передачу.

15 июня 2009 года Кирилл продлил контракт с «Ютой» ещё на один сезон. 28 декабря 2011 года сообщалось, что Фесенко в статусе свободного агента достиг договорённости о подписании годичного контракта с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». Однако несколько дней спустя руководство «Уорриорз» отказалось от подписания украинца.

2013/2014 
3 января 2013 года Фесенко подписал контракт с клубом «Донецк».

2014/2015 
В сезоне 2014/15 года заключил контракт с саратовским клубом «Автодор» до конца сезона.
Фесенко пришёл в «Автодор» по ходу чемпионата и стал одним из главных открытий сезона в Единой Лиге ВТБ. Он был признан самым ценным игроком (MVP) турнира в январе, продемонстрировал второй показатель эффективности в лиге (20,00), третий — по блок-шотам (1.62), а также остановился в шаге от виртуального пьедестала по подборам, став четвёртым (8.85 в среднем за матч). Кроме того, украинский центровой стал четвёртым в лиге по количеству дабл-даблов — 9.

В Единой Лиге ВТБ Фесенко провел 26 игр, в которых его средняя статистика составила 15,1 очка, 8,8 подбора, 1,6 блок-шота за 26,1 минуты.

В Кубке Вызова ФИБА он сыграл 11 матчей, в среднем набирая 13,3 очка и делая 10,1 подбора и 1,5 блок-шота за 25,8 минуты. В евротурнире украинец стал лучшим по подборам и количеству дабл-даблов (7), а также показал второй результат по блок-шотам.

2015/2016 
В сезоне 2015/16 центровой подписал контракт с краснодарской командой «Локомотив-Кубань», перед этим отказавшись от просмотра в «Торонто Рэпторс». В первой половине сезона Евролиги Фесенко в среднем набирал 6,1 очка, 4,3 подбора и 1,1 передачу за 15 минут на паркете. 5 января 2016 года Кирилл Фесенко и «Локомотив-Кубань» расторгли контракт по обоюдному решению сторон. 6 января итальянская «Канту» официально объявила о переходе Фесенко.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Украины
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Черкасские Мавпы»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Юта Флэш»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки БК «Донецк»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Монако»
Игроки БК «Феличе Скандоне»
Игроки БК «Днепр»
Игроки БК «Санайе Хормозган»
Игроки сборной Украины по баскетболу